

Geografia 
 Holan (Norvegia) – villaggio norvegese

Persone 
 Miloš Holaň (1971) –  ex hockeista su ghiaccio e allenatore ceco
 Václav Karel Holan Rovenský (1644-1718) – compositore ceco
 Vladimír Holan (1905-1980) – poeta ceco